Esta lista de presidentes da República do Djibouti compreende as duas pessoas que exerceram a chefia do Estado desde a independência de França a 27 de junho de 1977 até à atualidade. 

O atual presidente do Djibouti é Ismaïl Omar Guelleh, reconduzido no cargo após as eleições presidenciais de 2011.

Presidentes do Djibouti (1977-presente)

Ver também 
 Lista de primeiros-ministros do Djibouti

Presidentes do Djibouti
Listas do Djibouti